Rachel Keen ist der Name von:

 Rachel Keen (* 1997), britische Sängerin; siehe Raye (Sängerin)
 Rachel Keen (Psychologin) (* 1937), US-amerikanische Psychologin